A 2009-es WTCC japán nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság tizenegyedik fordulója. 2009. november 1-jén rendezték meg a Okayama International Circuit-en, Japánban.

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam

További információk 

 Eredmények

Japan
Autóversenyzés Japánban